Василий Поликарпович Иванов — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор (12.02.1943).

Биография 
Родился 8 февраля 1901 года в селе Подол Грайворонского уезда Курской губернии (ныне Грайворонского района Курской области) в бедной крестьянской семье. До 1920 года носил фамилию - Золотарев.

В РККА с июля 1918 года.Член ВКП(б) с 1928 года (п/б №3376331).

Участник Гражданской войны на Южном фронте в 1920 году.

В 1920 году окончил 29-е Полтавские командные курсы. Проходил службу на различных командно-штабных должностях РККА. В 1923 году сдал экстерном экзамен за курс 14-й Полтавской пехотной школы.

С марта 1939 года - помощник командира по строевой части 123-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии (г. Фастов). Участвовал в походе в Западную Украину в 1939 году, после возвращения из похода полк дислоцировался в г. Турка.

С началом советско-финской войны 1939-1940 годов капитан В.П. Иванов формирует 14-й стрелковый полк 13-й запасной стрелковой бригады, дислоцированной в г. Скопин. В составе 62-й стрелковой дивизии 14-й стрелковый полк под его командованием участвовал в боевых действиях против финнов. После окончания войны возвращен к исполнению обязанностей заместителя командира, а затем назначен на должность командира 123-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии, дислоцированной в г. Луцк.

В 1940 году майор В.П. Иванов был направлен на учебу на Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава пехоты "Выстрел". Одновременно продолжал обучение на заочном факультете Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
С началом войны майор В.П. Иванов после окончания курсов в июле 1941 года назначается командиром 40-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии, сформированной из народных ополченцев Первомайского района Москвы. С июля 1941 года 40-й стрелковый полк получивший новое наименование 1018-й стрелковый полк включается в состав 269-й стрелковой дивизии. В августе 1941 года 1018-й стрелковй полк под командованием майора Иванова в составе дивизии вел беспрерывные бои в районах Почеп и Трубчевск.

С декабря 1941 года - заместитель командира, с мая 1942 года - исполняющий обязанности командира 8-й мотострелковой дивизии войск НКВД. Дивизия в составе 21-й армии вела оборонительные бои восточнее Белгорода по реке Северский Донец, участвовала в Харьковском сражении.

С июня 1942 года - командир 199-й стрелковой дивизии в составе 38-й армии. После расформирования дивизии В.П. Иванов 17 августа переведен на должность командира 196-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 62-й армии Сталинградского фронта. С 22 по 27 августа части дивизии вели ожесточенные оборонительные бои, отражая непрерывные атаки 76-й и 205-й пехотных дивизий вермахта, пытавшихся форсировать реку Дон. Затем ко 2 сентября дивизия совершила марш в район внутреннего обвода Сталинграда и заняла оборону на рубеже станция Опытная, Талая, Ежовка (непосредственно у стен Сталинграда). После ожесточенных боев 3 сентября обескровленные части дивизии были сведены в один полк (884-й) и заняли оборону в районе Садовая.

С декабря 1942 года полковник В.П. Иванов в соответствии с приказом НКО от 08.12.1942 года за счет 3-й и 4-й маневренных воздушно-десантных бригад и моряки Тихоокеанского флота формирует 10-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Вскоре дивизия убывает в состав 2-го Украинского фронта. Принимает участие в наступательных операциях по форсированию р. Днепр и освобождении территории Левобережной Украины.

С декабря 1943 года - командир 11-й гвардейской дивизии в Московском ВО. В январе 1945 года дивизия была переформирована в 114-ю гвардейскую стрелковую дивизию 39-го гвардейского стрелкового корпуса. В составе этого корпуса 9-й гвардейской армии дивизии активно участвовала в Венской и Пражской наступательных операциях, в освобождении городов Зирис, Папа, Велецы, Санктортин, Трумау, Вена.

Послевоенная карьера 
После окончания войны продолжал командовать этой дивизией в составе Центральной группы войск Советских оккупационных войск в Германии. В июле 1946 года назначен начальником Военно-парашютного училища ВДВ в Алма-Ате. В августе 1949 года назначен заместителем командира 15-й гвардейской стрелковой дивизии Прикарпатского военного округа (г. Владимир-Волынский). С января 1952 года - заместитель командира, с сентября 1953 года - исполняющий должность командира 128-й гвардейской стрелковой дивизии.

С 3 июня 1955 года - в отставке.

Умер 15 декабря 1995 года.

Литература

Ссылки 
 Иванов

Генерал-майоры (СССР)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне